Ramogenia är ett släkte av snäckor. Ramogenia ingår i familjen Camaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Ramogenia